Орисон Уиппл Хангерфорд-младший (; 1 января 1930, Нью-Йорк — 3 августа 2017, Хантингтон-Бич) — американский актёр. Большую известность получил после съёмок в телесериале «Бронко».

Участвовал в Корейской войне, имел звание страшного лейтенанта.

В 1962 — 1966 годах состоял в браке с Марлен Шмидт.

Избранная фильмография 
 1958 — «Я вышла замуж за монстра из космоса» — Мак Броди
 1958 — «Космические дети» — Сенти
 1958 — «Как молоды мы были» — Рой Нильсен
 1958—1962 — «Бронко» — Бронко Лейн
 1959 — «Последний поезд из Ган Хилл»
 1961 — «Шайенны» — Бронко Лейн
 1962 — «Мародеры Меррилла» — Ли Стоктон
 1962 — «Доклад Чепмена» — Эд Краски
 1963 — «PT-109» — лейтенант Леонард Д. Том
 1963 — «Уик-энд в Палм-Спрингс» — Даг Фортун
 1963 — «Стена шума» — Джоель Таррант
 1964 — «Человек из проклятой долины» — Джонни Валлкотт
 1965 — «Битва в Арденнах» — лейтенант Шумахер
 1966 — «Дикая пампа» — Мигель Каррерас
 1967 — «Движущаяся мишень» — Джейсон
 1967 — «Последний подвиг» — майор Маркус Рино
 1967 — «Берсерк!» — Фрэнк Хокинс
 1968 — «Рейган» — Ли Рейган
 1971 — «Этот кровавый день расплаты» — Джонатан Бентон
 1971 — «Судный день» — Чужак
 1971 — «Джо Святая вода» — Джефф Донован
 1972 — «Аванти!» — пилот армии США
 1977 — «Пожар!» — Уолт Флеминг
 1985 — «Банда „Зоо“» — Дин Хаскель
 1992 — «Спаси меня» — шериф Гилберт

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета A&M